La bestia debe morir puede referirse a:

 La bestia debe morir (novela) (The Beast Must Die) novela de Nicholas Blake publicada en 1938;
 La bestia debe morir (película de 1952), película argentina de 1952 basada en la novela de N. Blake;
 La bestia debe morir (película de 1969), película francesa de 1969 basada en la novela de N. Blake;
 La bestia debe morir (película de 1974), película estadounidense de 1974 basada en un cuento de James Blish.